

Siehe auch 
 WTA Hamburg
 WTA Berlin

Liste (Damentennis)

en:Qatar Telecom German Open
ja:カタール・テレコム・ドイツ・オープン